taksacja leśna
 taksacja nieruchomości - wycena nieruchomości do celów podatkowych
 powszechna taksacja nieruchomości

Zobacz też 
 taksa notarialna